Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2020 se konalo ve dnech 29. února a 1. března 2020 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Jednalo se o 114. šampionát pro muže a 78. pro ženy, poprvé ale byl pořádán společně s Mistrovstvím světa ve sprintu. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly mistrů světa Nizozemec Patrick Roest a Češka Martina Sáblíková. V Hamaru zvítězili Patrick Roest (třetí titul) a Nizozemka Ireen Wüstová (sedmý titul).

Českou výpravu tvořily Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji a sprintu 2020, isuresults.eu

2020
Rychlobruslení v roce 2020
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2020
Sport v Hamaru